Boyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre Boyer
 Léon Boyer